– torpediniera di scorta della Regia Marina
  – cacciatorpediniere della Regia Marina
 Animoso – cacciatorpediniere lanciamissili della Marina militare italiana rinominato Luigi Durand de la Penne dopo il varo